Dautzenberg is de naam van meerdere personen:

Johan Michiel Dautzenberg, Vlaamse schrijver
Philippe Dautzenberg, Belgische malacoloog
J.A. Dautzenberg, Nederlandse literatuurwetenschapper
Anton Dautzenberg, Nederlandse schrijver